Куп Мађарске у фудбалу 2021/22. () је било 82. издање серије, на којој је екипа ФК Ференцвароша тријумфовала по 24. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1. март 2022.

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2. март 2022.

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3. март 2022.

Полуфинале 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20. април 2022.

Финале 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11. мај 2022.

|}

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com
 YouTube1
 YouTube2

2022
Фудбал у 2022.
Фудбал у 2021.